In der Hoofdklasse 1990/91 wurde die 68. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. 

Der Titelverteidiger Volmac Rotterdam gewann alle Wettkämpfe und wurde damit überlegen niederländischer Mannschaftsmeister. Aus der Klasse 1 waren Eindhovense SV und die Baldwin/Bussums Schaakgenootschap aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während der Schaakclub Groningen und Philidor Leiden absteigen mussten.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 15. September, 6. Oktober, 10. November, 8. Dezember 1990, 12. Januar, 23. Februar, 23. März, 20. April und 11. Mai 1991.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saisonübersicht auf der Homepage von Eric Roosendaal (niederländisch)

Sportveranstaltung in den Niederlanden
1990
Schachveranstaltung 1990
Schachveranstaltung 1991